Heks ist der Familienname von:

 Oskar Hekš (1908–1944), tschechoslowakischer Marathonläufer

Heks bezeichnet:
 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz